Malinconico ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Malinconico (1635–1698), italienischer Maler

 Nicola Malinconico (1663–1726), italienischer Maler
 Oronzo Malinconico (1661–1709), italienischer Maler
 Sabato Malinconico (* 1943), italienischer Politiker